Schmidpeter ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schmidpeter (1929–2019), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Marc Schmidpeter (* 1995), deutscher Eishockeyspieler
 René Schmidpeter (* 1974), deutscher Wirtschaftswissenschaftler